Creepy (Amerikaans tijdschrift)
Creepy (Spaans tijdschrift) 
Creepy (Japanse film), Internationale titel van de Japanse film Kurîpî uit 2016